Eucalipto rojo es un nombre común usado en botánica para referirse a:

 La planta Eucalyptus camaldulensis.
 La planta Eucalyptus ficifolia.
 La planta Eucalyptus tereticornis.